Alcalá del Obispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá del Obispo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alcalá del Obispo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar